Eutonia – optymalny stan napięcia mięśniowego
 Eutonia (technika relaksacji) – technika relaksacji opracowana przez Gerdę Alexander